Руффи — фамилия.

Известные носители:
 Руффи, Виктор (1823—1869) — швейцарский политический деятель, вице-президент.
 Руффи, Луи-Антуан (1657-1724) — французский историк.
 Руффи, Эжен (1854—1919) — швейцарский политический деятель, президент.